iDTV, interactieve digitale televisie
IDTV (mediabedrijf), een Nederlandse film- en televisieproducent